E3 puede referirse a:
 Electronic Entertainment Expo, convención de videojuegos.
 Olympus E-3, cámara fotográfica.
 Boeing E-3 Sentry, aeronave militar para la realización de tareas de Alerta Aérea.
 E3 Prijs Vlaanderen-Harelbeke, carrera ciclista profesional belga.
 Ruta europea E3, parte de la Red de Carreteras Europea.